Села:
 Баглаї — Хмельницька область, Наркевицька селищна громада
 Баглаї — Хмельницька область, Старокостянтинівська міська громада